Okręty US Navy o nazwie USS "Pope", pochodzącej od Johna Pope – oficera marynarki :
 Pierwszy "Pope" (DD-225) był niszczycielem typu Clemson, który był w służbie w latach 1920-1942 i został zatopiony w walce.
 Drugi "Pope" (DE-134) był niszczycielem eskortowym typu Edsall, który był w służbie w latach 1943-1946.

Pope